Pierrefonds hat folgende Bedeutungen:

 eine französische Gemeinde, siehe Pierrefonds
 ein Bezirk der kanadischen Stadt Montréal, siehe Pierrefonds-Roxboro
 der Flughafen der Insel Réunion, siehe Flughafen Pierrefonds